BSQ steht für:
 Band Sequential, eine der drei verwendeten Methoden zum Organisieren von Bilddaten für Multibandbilder bei ArcGIS
 Baskische Sprache, historischer Ethnologue-Code
 Bisbee Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Bisbee (Arizona), Cochise County, US-Bundesstaat Arizona
 BSQ Bauspar, eine private Bausparkasse

bsq steht für:
 Bassa-Sprache (ISO-639-3-Code), westafrikanische Kru-Sprache der Bassa

Abkürzung